La saison 2018-2019 est la  du championnat de Suisse de hockey sur glace.

National League

Déroulement 
Les douze équipes de l'élite jouent chacune un total de 50 matchs lors de la saison régulière. Si, après le temps réglementaire, les deux formations sont à égalité, cinq minutes de prolongation sont disputées et le premier club qui marque remporte la partie. Si aucun but n'est marqué pendant la prolongation, le match se décide en tirs de fusillade.

Une victoire après le temps réglementaire est récompensée de 3 points ; une victoire pendant la prolongation donne 2 points, le perdant gagne 1 point ; et une défaite en temps réglementaire ne rapporte aucun point.

À l'issue de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont directement qualifiées pour les séries, les quatre suivantes jouent pour le maintien en première division sous la forme d'un tour de relégation puis d'un barrage contre le champion de Swiss League.

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et finale de promotion/relégation 

Le SC Langenthal ne remplissant pas tous les critères fixés par la Ligue au niveau des infrastructures, il renonce à disputer le barrage et reste en Swiss League. Corollaire, les SC Rapperswil-Jona Lakers restent en National League.

Swiss League

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off

MySports League

Participants

Groupe régional 1

Groupe régional 2

Play-off

Tour contre la relégation



Participants

Groupe Est

Groupe Ouest

Play-off

Groupe Est

Groupe Ouest

Finales 
La finale se déroule au meilleur des cinq matchs et oppose le SC Lyss au HC Arosa. C'est le club bernois qui l'emporte 3-1 et devient ainsi champion de Suisse de sa catégorie. Les deux équipes sont promues en MySports League en 2019-2020. Quant à la petite finale, elle se dispute sur une partie, entre le  et le HC Franches-Montagnes, et voit la formation jurassienne sortir vainqueur sur le score de 6-3.

Juniors Élites

Participants Juniors Élites A 
 HC Ambrì-Piotta
 CP Berne Future
 HC Bienne Spirit
 HC Davos
 Gottéron MJ
 GCK Lions
 Genève Futur Hockey ()
 EHC Kloten
 SCL Young Tigers
 HC Lausanne 4 Clubs
 HC Lugano
 EV Zoug

Play-off Juniors Élites A

Finale de promotion/relégation Élites A/B 
Vainqueur du championnat Élites B pour une troisième fois consécutive, les SC Rapperswil-Jona Lakers défient le HC Fribourg-Gottéron, dernier du tour de placement des équipes classées du 9 au  en Élites A. Grâce à leur victoire 3-0 dans la série, les Fribourgeois se maintiennent dans leur catégorie de jeu.

Participants Juniors Élites B 
 HC Ajoie
 HC Bâle Nachwuchs
 EHC Bülach
 HC La Chaux-de-Fonds
 HC Coire Capricorns
 
 Forward Morges
 HC Innerschwyz Future
 SC Langenthal Nachwuchs
 SC Rapperswil-Jona Lakers ()
 HC Thurgovie Young Lions
 HC Viège/Team VS
 EHC Winterthour
 ZSC Lions

Play-off Juniors Élites B

Voir aussi 
 Coupe de Suisse 2018-2019

Références 

2018-2019
Suisse
Hockey sur glace